Арон Юльевич Эрлих (, Дербент, Российская империя — , Петровск-Порт, Российская империя) — революционный деятель начала XX века.

Биография 
Эрлих родился в  в городе Дербент Дагестанской области.

В 15 лет вступил в нелегальный марксистский кружок, созданный в Дербенте Я. Л. Маркусом.

Закончив Дербентское реальное училище в 1916 году, поступил в Московское высшее техническое училище.

В середине 1917 года вернулся в Дербент, где избрался в Совет рабочих и солдатских депутатов.

После установления советской власти в Дагестане был избран комиссаром народного просвещения Дербентского ВРК, а также возглавил Дербентскую большевистскую организацию.

В августе 1918 года Дербент был занят отрядами Диктатуры Центрокаспия под командованием полковника Лазаря Бичерахова. Все большевистское руководство города было схвачено. В сентябре 1918 года А. Ю. Эрлих был расстрелян в Порт-Петровской тюрьме.

Память 
В 1971 году в Дербенте был открыт мемориал революционной славы «Мужественным борцам за победу Советской власти в Дагестане». На постаменте установлены бюсты 25 революционеров, в том числе и Арона Эрлиха.

Имя Эрлиха носят улицы в Махачкале и Дербенте, а также в селе Учкент.

Факты 
А. Ю. Эрлих был братом революционерки Любови Юльевны Эрлих-Мамедбековой, жены председателя СНК ДАССР Керима Мамедбекова.

Литература 
 Кажлаев Д. Г. Их именами названы улицы Махачкалы. — Махачкала, 1983.

Примечания

Ссылки 
 
Революционеры Дагестана
Выпускники Дербентского реального училища
Казнённые революционеры
Большевики
Казнённые в 1918 году
Казнённые в Гражданскую войну в России